Saint Paul University (Ottawa)
 Rikkyo University ook bekend als Saint Paul's University (Tokio)